Starup steht für folgende Orte in Dänemark:

 Starup (Aarhus Kommune)
 Starup (Haderslev Kommune)
 Starup (Tønder Kommune)
 Starup (Varde Kommune)

Starup ist der Familienname folgender Personen:

 Henrik Starup-Hansen, dänischer Basketballspieler